Інгрід Крістенсен (,  —) — була першою полярною дослідницею в Антарктиді. Відома як перша жінка, яка побачила Антарктиду і висадилася на материку Антарктиди.

Життєпис 
Інгрід Крістенсен (дівоче прізвище Даль) була дочкою Альфхільди Френг Даль та оптовика і власника суден Тора Даля, який був у той час одним із найбільших купців у Саннефіорді (Норвегія).

Норвезький історик Антарктики Ганс Боген описав її в 1955 році: «Інгрід Даль була саме тим, що в наш час ми називаємо kjekk og frisk jente (норвезький вираз, що означає дівчину, яка могла бути відразу одним із хлопців, а потім однією з дівчат, не втрачаючи своєї жіночності чи чарівності). Вона була природним лідером дівчат у своїй віковій групі завдяки своїй ініціативі, гумору та безстрашності, якостям, які вона непохитно зберегла до наших днів». Інгрід вийшла заміж за Ларса Крістенсена в 1910 році, об'єднавши дві наймогутніші родини, які володіли кораблями Саннефіорда, і вони мали шестеро дітей.

Розвідка в Антарктиді 
Крістенсен здійснила чотири подорожі до Антарктики зі своїм чоловіком на кораблі Thorshavn у 1930-х роках, ставши першою жінкою, яка побачила Антарктиду, першою, що пролетіла над нею, і — можливо, — першою жінкою, що висадилась на материкову частину Антарктики.

У 1931 році Крістенсен відплила разом з Матільдою Веггер. Вони стали першими жінками, які побачили Антарктиду. Дуглас Моусон повідомив, що під час експедиції BANZARE помітив двох жінок на борту норвезького корабля, які, ймовірно, були Крістенсен та Веггер. Він звернувся до австралійських ЗМІ: «… велике здивування було схвильовано драматичною появою на їхніх палубах двох жінок, наділених цивілізаційними режимами. Вони — унікальний досвід, оскільки вони можуть заслужити багато від того тільки тому, що вони є, й мабуть, першими з їх статі, які відвідали Антарктиду».

У 1933 році Крістенсен відплила разом з , яка вела щоденник і фотографувала. Крістенсен втретє відплила на південь у 1933–34 рр. разом з Інгебьорг Дедічен. Вони знову не спустились на землю материка Антарктида, хоча обійшли майже весь континент. У 1934-35 роках у Данії , дружина капітана Кларія Міккельсена, відпливла до Антарктиди та висадилась на острови Трин 20 лютого 1935 року і до недавнього часу вважалася першою жінкою, яка висадилася в Антарктиді. Однак, оскільки Міккельсен висадилась на острові Антарктики, Крістенсен вважається першою жінкою, яка ступила на материк Антарктики.

У 1936–37 роках Крістенсен здійснила свою четверту та останню подорож на південь із донькою Огюста Софі Крістенсен, Ліллемор Рахлеу та Солвейгом Відерё, «чотирма дамами», на честь яких під час плавання був названий підводна банка «Чотири дами». Крістенсен пролетіла над материком, ставши першою жінкою, яка побачила Антарктиду з повітря 30 січня 1937 року. У щоденнику Ларса Крістенсена записано, що Інгрід Крістенсен висадилася в Сколіні Моноліт, ставши першою жінкою, яка ступила на материкову землю Антарктики, а за нею — інші три з «чотирьох дам».

Нагороди та премії 
У 1998 та 2002 роках полярні дослідники досліджували посадку Керолайн Міккельсен і дійшли висновку, що це було на островах Трина, а не на материковому регіоні Антарктики. Інші дослідження підтвердили, що Крістенсен вперше висадився на Моноліт Скулліна 30 січня 1937 року, зробивши її першою жінкою, яка ступила на материк Антарктики.

Роль в антарктичних дослідженнях Крістенсен 
Крістенсен відіграла головну роль в антарктичних експедиціях чоловіка. Археолог Вальдемар Брьоггер написав на обкладинці історії у вступному номері норвезького журналу «Верден I Більдер» («Світ у картинах»): "У всіх екскурсіях Ларс та Інгрід Крістенсен були об'єднані в починання — у товстому і тонкому, в штормі і негоді, у гарну погоду та радощах. Це майже унікальність в історії розвідки те, що дві людини, таким чином, процвітали для однієї і тієї самої мети, тримали віддалену ціль у полі зору і ніколи не здавались перед її досягненням … ".

Орден святого Олава 
За свій внесок у справу Норвегії в Америці під час війни та за її громадські зусилля Крістенсен у 1946 році отримала орден святого Олава першого класу.

Спадщина

Назва дана частині Антарктиди 
Берег Інгрід Крістенсен у Східній Антарктиді було відкрито та названо Кларіусом Міккельсеном у 1935 році.

У художній літературі 
Чотири подорожі Крістенсен до Антарктиди були згадані у романі «Chasing the Light».

Див. також 
 Берег Інгрід Крістенсен

Література 
 Christensen, L. (1937). My last expedition to the Antarctic. Oslo: Johan Grundt Tanum.
 Rabot, C. (1934, 13 January 1934). Voyage d'une femme dans L'Antarctique (Travels of a woman in the Antarctic). L'Illustration, 4741, 52–53.

Примітки

Посилання 

Антарктида
Дослідники Антарктики